Понятие «защита от любопытства толпы» — оговорено в третьей и четвертой женевских конвенциях и относится к

 военнопленным,
 больным, раненым,
 гражданскому населению в вооруженных конфликтах и на оккупированных территориях, включая интернированных лиц,
 а также к телам умерших или убитых.

Запрещено оскорблять честь и достоинство людей, показывая их в унизительных или крайне неприятных для них ситуациях. Нарушение этих положений Женевских конвенций практически не фиксируется и не пресекается.

Журналисты, фотографы, операторы и редакторы обязаны редактировать материал, оставляя только те фотографии и видеоматериалы, где перечисленные категории граждан не идентифицируются или не находятся в унизительных для них обстоятельствах.

Женевские конвенции распространяются на международные вооруженные конфликты (конфликты на территории бывшей Югославии, Ирак, Афганистан, Израиль-Ливан), в таких ситуациях положения о защите от любопытства толпы применяются в полной мере. Фотографии издевательств над военнопленными в Абу-Граиб — прямое и грубое нарушение нормы о защите от любопытства толпы, что повлекло за собой наказание преступников. Даже просто фотография военнопленного, где его можно идентифицировать, является таким нарушением.

Одним из наиболее известных случаев применения этих положений в настоящее время является дело ACLU v. Department of Defense (Американский союз гражданских свобод против Департамента Обороны) Американский союз гражданских свобод пытался по суду потребовать, чтобы Департамент Обороны и ЦРУ предоставили целый список документов и фотографий, относящихся к обращению с военнопленными. Ответчики возражали против публикации фотографий, ссылаясь на положения Женевских конвенций. В окончательном решении по делу список был разбит на пять частей, рассматривавшихся отдельно. Часть фотографий были разрешены к публикации в отредактированном виде так, чтобы невозможно было идентифицировать пленных. Часть — запрещены.

Вопрос об ограничении показа ужасов войны и бедствий в информационную эпоху достаточно спорный. Если конфликт не освещается в СМИ, меньше вероятности его разрешения. Если не показывать страдания и ужасы войны, то невозможно вызвать сострадание, а без этого не будет ни пожертвований, ни помощи, ни общественного мнения. С другой стороны, помимо нежелания большинства людей появляться на фотографиях в неэстетичном виде или в унизительных обстоятельствах, есть такое понятие как compassion fatigue — «усталость от сострадания». Люди, которые часто видят сцены насилия и жестокости, перестают воспринимать их как нечто ужасное.

Ссылки 
 Конвенция (III) об обращении с военнопленными.
 Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны.
 http://ukmissiongeneva.fco.gov.uk/content/en/article/6502880/7678214/public-curiosity

Международное гуманитарное право